Каскада може бити:
 слап, брзак, водопад (шпански језик)
 Каскада (бенд), немачка музичка група
 биохемијска каскада, реакциона серија
 каскада, један од облика желуца
 Опел каскада, немачки аутомобил
 Каскејд, насеља овог назива
 Биг Крик (Калифорнија), бивше име насеља